Mariano Gómez  puede referirse a:

  Mariano Gómez Aranda (1964 -) investigador y escritor español. Presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos.
Mariano Gómez (1999-), futbolista argentino.
  Mariano Gómez González (1883-1951), jurista español. Fue rector de la Universidad de Valencia y Presidente del Tribunal Supremo desde 1936 a 1939.
  Mariano Gómez y Guard  (1799-1872), uno de los sacerdotes filipinos, conocidos como mártires de Gomburza, que fueron ejecutados por las autoridades coloniales españolas después del Motín de Cavite de 1872.
 Mariano Gómez Ulla (1877 - 1945), médico militar y académico español. Presidente de la Organización Médica Colegial de España.